Hans Wagner – bobbista tedesco
Hans Wagner – (1896-1967), generale tedesco
Hans Wagner – (1905-1989), medico svizzero